Savisalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Savisalo (ö, lat 61,69, long 26,91), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Savisalo (ö, lat 61,48, long 27,31), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar